Церковь апостола Павла и преподобного Алипия Столпника () — храм Писидийской митрополии Константинопольской православной церкви, расположенный в городе Анталья в Турции.

Храм является центром христианской общинной жизни анталийского побережья для проживающих в регионе православных христиан, говорящих на славянских языках. Богослужения в храме совершаются на церковнославянском языке русскоговорящими клириками. Настоятель храма — епископ Евдокиадский Амвросий (Хорозидис), викарий Писидийской митрополии. Штатные клирики — иеромонах Владимир (Русанен), иерей Сергий Палатников, диакон Никита Астапов.

История 
Согласно ктиторской надписи, храм был построен на средства семей греков Евстратия и Ефрема Данилидисов. Хаджи-Евстратий и Хаджи-Ефрем были двоюродными братьями. Своим неустанным трудом они приобрели большое состояние и были известными благотворителями, пекущимися о местных жителях Антальи. Из той же ктиторской надписи известно, что храм заложен в крепости греческого квартала Килинцарслан 1 августа 1843 года, а его строительство было закончено 6 мая 1844 года. Скорее всего, был домовым храмом большой семьи Данилидисов и после Малоазийской катастрофы и насильственного обмена населениями между Турцией и Грецией в 1922 году перешёл в собственность частного лица.

Здание храма было заброшено на протяжении 75 лет. Последние собственники, по разрешению и под надзором Археологического управления Анталии, начали работы по укреплению наружного облика стен, фундамента, изготовлению окон и дверей, лестниц и настилов пола.

В 2006 году были собраны и переданы Патриарху Варфоломею более 300 подписей под обращением с просьбой открыть в Анталье русский православный храм. Данная тема обсуждалась, в частности, на встрече Патриарха Варфоломея и Патриарха Алексия II в Стамбуле в 2007 году.

С 12 июля 2009 года до передачи храма во владение Константинопольского Патриархата, с разрешения местных властей и владельцев здания, в храме периодически проводились богослужения. Таким образом была удовлетворена потребность в духовном окормлении тысяч православных верующих, которые за последние годы переселились в Анталию из разных православных стран, в основном, из славянских. В 2010 году состоялось открытие храма. Семья Данилидисов посвятила храм преподобному Алипию Столпнику, но было решено, что в обновлённом храме также будет освящен престол и в честь апостола Павла: Анталья — место проповеди апостола Павла во время его первого апостольского путешествия. По мнению настоятеля храма архимандрита Виссариона (Комзиаса), «Открытие русского православного прихода в Анталье на канонической территории Константинопольского Патриархата — это большой прорыв и в отношениях между Церквами-сёстрами, и в отношениях между Москвой и Анкарой».

Летом 2011 года храм был снабжён всей необходимой деревянной утварью, которая была пожертвована православной общиной Кореи, а также иконами, богослужебными сосудами и утварью.

4 сентября 2011 года храм, спустя 90 лет запустения, освятил митрополит Писидийский Сотирий (Трамбас). С того времени, храм открыт ежедневно для посещения, богослужения на церковнославянском языке, с мая 2016 года литургическая жизнь — по новоюлианскому календарю (новый стиль). Сейчас богослужения совершаются по юлианскому календарю (старый стиль), принятому на Афоне и в России.

15 июля 2012 года храм впервые посетил патриарх Константинопольский Варфоломей; визит был приурочен ко дню памяти собора святых в Писидии просиявших.

Вплоть до конца января 2019 года в храме настоятельствовал архимандрит Михаил (Анищенко).

21 июля 2019 года за литургией в церкви патриарх Константинопольский Варфоломей, митрополит Писидийский Сотирий (Трамбас), митрополит Галлиопольский Стефан (Динидис), митрополит Кидонийский Афинагор (Хрисанис) и митрополит Силиврийский Максим (Вгенопулос) совершили архиерейскую хиротонию епископа Амвросия (Хорозидиса), деятельность которого как викария Писидийской митрополии призвана быть сосредоточена на окормлении славяноязычных православных верующих, проживающих в регионе Анталья.

Святыни храма 

 Часть мощей преподобного Алипия Столпника
 Чтимая икона Божией Матери «Киккская-Атталийская»

Примечания 

Православные храмы Турции
Культовые сооружения Антальи
Анталья
Писидийская митрополия